Lago Hof puede referirse a varios lagos del estado alemán de Mecklemburgo-Pomerania Occidental:
Lago Hof, un lago junto al lago Müritz, el mayor de Alemania.
Lago Hof, un lago junto a la ciudad de Alt Gaarz.
Lago Hof, un lago junto a la ciudad de Kargow.
Lago Hof, un lago junto a la ciudad de Satow.
Lago Hof, un lago en el barrio de Speck, Kargow.
Lago Hof, un lago junto a la ciudad de Zurow.